Poiseuille ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Léonard Marie Poiseuille (1797–1869), französischer Physiker

Poiseuille steht für:
 Poiseuille (Einheit), Maßeinheit der Viskosität